Jūdan – torneo di go giapponese
 Jūdan – grado delle arti marziali giapponesi
 Judan – villaggio dell'Iran
 Abba Judan – filantropo turco